15-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 16 по 25 июля 2009 года в двух городах Мексики (Мехикали и Тихуане) с участием 16 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул впервые выиграла молодёжная сборная Германии.

Команды-участницы 
 Мексика — команда страны-организатора;
 Нидерланды, Турция, Болгария, Германия, Польша, Чехия — по итогам европейской квалификации;
 Тайвань, Китай, Таиланд — по итогам молодёжного чемпионата Азии 2008;
 США, Доминиканская Республика, Куба — по итогам молодёжного чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) 2008;
 Бразилия, Венесуэла — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 2008;
 Кения — по итогам молодёжного чемпионата Африки 2008.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Мексики, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 15 команд преодолели отбор по итогам пяти турниров — четырёх континентальных чемпионатов и европейской квалификации.

* Чехия, занявшая 2-е место в группе «В» европейской квалификации, включена в число участников вместо 2-й команды Африки.
** Таиланд в числе участников заменил отказавшуюся Японию — чемпиона Азии 2008.
*** Кения в числе участников заменила отказавшийся Египет — чемпиона Африки 2008.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На первом этапе 16 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали две группы по 4 команды. По две лучшие команды вышли в плей-офф за 1—4-е места и разыграли медали чемпионата. Оставшиеся 4 команды из групп в плей-офф определили итоговые 5—8-е места.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый групповой этап

Группа A 
Мехикали

16 июля
 Нидерланды — Венесуэла 3:0 (25:9, 25:10, 25:18); Мексика — Таиланд 3:2 (25:23, 14:25, 25:17, 20:25, 18:16).

17 июля
 Нидерланды — Таиланд 3:0 (25:17, 25:21, 25:9); Мексика — Венесуэла 3:1 (25:11, 16:25, 25:22, 25:13).

18 июля
 Венесуэла — Таиланд 3:0 (25:19, 25:18, 25:23); Нидерланды — Мексика 3:1 (25:17, 17:25, 25:19, 25:23).

Группа В 
Тихуана

16 июля
 Германия — Тайвань 3:0 (25:13, 25:23, 25:21); Китай — Чехия 3:2 (21:25, 25:22, 25:14, 22:25, 15:12).

17 июля
 Германия — Чехия 3:0 (25:13, 25:20, 25:22); Тайвань — Китай 3:2 (20:25, 25:13, 25:15, 13:25, 16:14).

18 июля
 Тайвань — Чехия 3:0 (25:20, 25:10, 25:18); Германия — Китай 3:0 (25:12, 25:16, 25:20).

Группа С 
Мехикали

16 июля
 Доминиканская Республика — Кения 3:0 (25:11, 25:10, 25:6); Бразилия — Польша 3:1 (25:16, 22:25, 25:13, 25:20).

17 июля
 Бразилия — Кения 3:0 (25:2, 25:10, 25:8); Доминиканская Республика — Польша 3:0 (25:21, 25:21, 25:16).

18 июля
 Польша — Кения 3:0 (25:10, 25:6, 25:9); Бразилия — Доминиканская Республика 3:2 (25:23, 17:25, 25:22, 18:25, 15:11).

Группа D 
Тихуана

16 июля
 Турция — Болгария 3:1 (25:21, 19:25, 25:19, 25:10); Куба — США 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:11).

17 июля
 Болгария — США 3:1 (23:25, 25:18, 25:17, 25:17); Турция — Куба 3:0 (25:16, 25:15, 25:22).

18 июля
 Болгария — Куба 3:1 (25:23, 25:22, 27:29, 25:23); Турция — США 3:0 (25:20, 25:20, 25:16).

Второй групповой этап за 1—8 места 
Мехикали

Группа Е 
А1, В2, С1, D2

20 июля
 Болгария — Тайвань 3:2 (25:23, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12); Бразилия — Нидерланды 3:0 (25:12, 30:28, 25:14).

21 июля
 Бразилия — Тайвань 3:1 (25:21, 24:26, 25:17, 25:20); Болгария — Нидерланды 3:0 (25:14, 25:20, 25:20).

22 июля
 Бразилия — Болгария 3:0 (25:19, 25:13, 25:18); Тайвань — Нидерланды 3:0 (25:19, 28:26, 25:20).

Группа F 
А2, В1, С2, D1

20 июля
 Германия — Турция 3:1 (22:25, 25:20, 25:7, 25:19); Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:20, 25:20, 25:20).

21 июля
 Германия — Доминиканская Республика 3:2 (22:25, 29:27, 26:24, 22:25, 15:11); Турция — Мексика 3:2 (26:28, 25:14, 23:25, 25:16, 15:8).

22 июля
 Доминиканская Республика — Турция 3:2 (25:20, 24:26, 22:25, 25:22, 15:7); Германия — Мексика 3:0 (25:21, 25:10, 25:12).

Второй групповой этап за 9—16 места 
Тихуана

Группа G 
'А4, В3, С4, D3'

20 июля
 Таиланд — Кения 3:1 (25:27, 25:18, 25:18, 25:16); Китай — Куба 3:2 (20:25, 23:25, 25:14, 25:23, 15:11).

21 июля
 Китай — Таиланд 3:0 (25:22, 25:18, 25:18); Куба — Кения 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).

22 июля
 Китай — Кения 3:0 (25:13, 25:13, 25:16); Куба — Таиланд 3:1 (26:24, 25:16, 24:26, 27:25).

Группа Н 
'А3, В4, С3, D4'

20 июля
 Чехия — США 3:2 (20:25, 25:16, 25:13, 21:25, 15:10); Польша — Венесуэла 3:0 (25:15, 25:20, 25:12).

21 июля
 США — Польша 3:2 (21:25, 25:11, 24:26, 25:19, 15:11); Чехия — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:12, 25:9).

22 июля
 Чехия — Польша 3:2 (20:25, 23:25, 25:17, 25:21, 15:12); США — Венесуэла 3:0 (25:12, 25:17, 27:25).

Плей-офф

За 13—16-е места 
Тихуана

Полуфинал 
24 июля
 Таиланд — Венесуэла 3:2 (22:25, 24:26, 25:21, 25:20, 15:13).
 Польша — Кения 3:0 (25:12, 25:5, 25:14).

Матч за 15-е место 
25 июля
 Венесуэла — Кения 3:1 (25:20, 25:9, 19:25, 25:17).

Матч за 13-е место 
25 июля
 Польша — Таиланд 3:0 (25:22, 25:22, 25:18).

За 9—12-е места 
Тихуана

Полуфинал 
24 июля
 Китай — США 3:0 (26:24, 25:11, 25:18).
 Куба — Чехия 3:1 (26:24, 25:16, 14:25, 25:19).

Матч за 11-е место 
25 июля
 Чехия — США 3:0 (25:13, 25:13, 25:16).

Матч за 9-е место 
25 июля
 Куба — Китай 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).

За 5—8-е места 
Мехикали

Полуфинал 
24 июля
 Тайвань — Мексика 3:0 (25:19, 25:18, 25:13).
 Нидерланды — Турция 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 23:25, 15:10).

Матч за 7-е место 
25 июля
 Турция — Мексика 3:0 (25:10, 25:12, 25:21).

Матч за 5-е место 
25 июля
 Тайвань — Нидерланды 3:1 (18:25, 25:18, 25:18, 25:22).

За 1—4-е места 
Мехикали

Полуфинал 
24 июля
 Германия — Болгария 3:0 (25:21, 25:12, 27:25).
 Доминиканская Республика — Бразилия 3:1 (25:21, 27:25, 23:25, 25:15).

Матч за 3-е место 
25 июля
 Бразилия — Болгария 3:2 (19:25, 21:25, 25:18, 25:21, 19:17).

Финал 
25 июля
 Германия — Доминиканская Республика 3:0 (28:26, 26:24, 25:16). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Германия: Ленка Дюрр, Наталья Чуксеева, Янине Хиндерлих, Берит Кауффельдт, Аня Брандт, Лена Мёллерс, Сара Петрауш, Инес Батхен, Сина Косторц, Янине Фёлькер, Лаура Эмонтс, Сандра Сидлик. Главный тренер — Йохан Хенк Аббинг.

  Доминиканская Республика: Марианн Ферсола Норберто, Кандида Ариас Перес, Марифранчи Родригес, Ана Йоркира Бинет Стефенс, Камиль Домингес Мартинес, Бренда Кастильо, Ниверка Марте Фрика, Жослина Родригес Сантос, Марисоль Консепсьон Контрерас, Йенифер Калькано Гонсалес, Лисвель Эве Мехия, Эрасма Морено Мартинес. Главный тренер — Вагнер Пачеко. 

  Бразилия: Таис Апаресида ди Оливейра, Летисия Маньяни Хаге, Мара Феррейра Леан, Натьеле Маркис Гонсалвис, Летисия Инес Андриоли Раймунди, Ана Беатрис Корреа, Исадора Алейшо Родригис, Роберта Силва Ратцке, Летисия Леандро Понтис, Наталия Виейра Данеличин, Диана Беллас Ромарис, Глосьель Мартинс да Силва. Главный тренер — Антонио Ризола Нето.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Бренда Кастильо
 Лучшая связующая:  Лена Мёллерс
 Лучшая нападающая:  Чэнь Ши Тин
 Лучшая блокирующая:  Несве Бююкбайрам
 Лучшая либеро:  Бренда Кастильо
 Лучшая на подаче:  Жизель Сильва
 Лучшая на приёме:  Бренда Кастильо
 Лучшая в защите:  Бренда Кастильо
 Самая результативная:  Чэнь Ши Тин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира в Мексике
Международные соревнования по волейболу в Мексике